L'Umaglesi Liga 2004-2005 è stata la sedicesima edizione della massima serie del campionato georgiano di calcio. La stagione è iniziata il 31 luglio 2004 e si è conclusa il 30 maggio 2005. La  ha vinto il campionato per la dodicesima volta nella sua storia.

Stagione

Novità 
Dalla Umaglesi Liga 2003-2004 sono stati retrocessi il  (dopo aver perso lo spareggio promozione/retrocessione), il  e il , mentre dalla Pirveli Liga sono stati promossi lo , il  e il  (dopo aver vinto lo spareggio promozione/retrocessione).
Il neopromosso  ha rinunciato alla partecipazione al campionato a causa di difficoltà finanziarie, lasciando il proprio posto al neocostituito . Successivamente, le altre due neopromosse,  e  sono state escluse poco prima dell'inizio del campionato a causa di difficoltà finanziarie.

Formula 
Con la riduzione del numero di squadre partecipanti da 12 a 10 il campionato è tornato alla singola fase. Le 12 squadre partecipanti si sono affrontate in un doppio girone all'italiana con doppie partite di andata e ritorno, per un totale di 36 giornate. La squadra prima classificata è stata dichiarata campione di Georgia ed ammessa al primo turno preliminare della UEFA Champions League 2005-2006. La seconda classificata veniva ammessa al turno preliminare della Coppa UEFA 2005-2006 assieme alla squadra vincitrice della coppa nazionale. La terza classificata veniva ammessa alla Coppa Intertoto 2005. Le ultime due classificate sono state retrocesse in Pirveli Liga.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Georgia e ammessa alla UEFA Champions League 2005-2006
      Ammesse alla Coppa UEFA 2005-2006
      Ammessa alla Coppa Intertoto 2005
      Retrocesse in Pirveli Liga 2005-2006

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Partite (1-18)

Partite (19-36)

Calendario

Partite (1-18)

Partite (19-36)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Calcio nel 2004
Calcio nel 2005
Erovnuli Liga